Real, allò que pertany a la realitat
 Nombre real, nombres que mesuren magnituds contínues
 Real (residència), arabisme que designa les finques d'esplai de l'oligarquia andalusina
 Real brasiler, moneda del Brasil
 Real  o ral , antigues monedes catalanes i castellanes emeses pels reis, també fou la moneda del Primer Imperi Mexicà
 Toponímia:
 Real (Capcir), municipi del Capcir
 Real (València) o Real de Montroi, municipi de la Ribera Alta
 El Real o Pla del Real, districte històric de la ciutat de València
 El Real de Gandia, municipi de la Safor
 El Real de San Vicente, municipi de la província de Toledo
 El Real de la Jara, localitat de la província de Sevilla
 Ciudad Real, municipi de la província de Ciudad Real
 Palau del Real, antic palau que tenien els reis de la Corona d'Aragó a València
 Jardins del Real, parc municipal de la ciutat de València
 Teatro Real, teatre d'òpera de Madrid
 Miscel·lània:
 Drets reals, antiga denominació de l'impost sobre transmissions patrimonials i altres actes jurídics
 Juan Carlos Real Ruiz